Kup Raymonda Saporta ili Saporta kup je bio drugo po snazi europsko klupsko natjecanje za košarkaške klubove.Više puta je mijenjao nazive a započeo je kao Kup pobjednika kupova, a u njemu su nastupali klubovi - pobjednici nacionalnih kupova svojih država, da bi u devedesetima postao Europski kup i Eurokup u kojem su uz pobjednike i finaliste kupova sudjelovali i vodeći europski klubovi koji bi ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu ili bi bili visoko plasirani u nacionalnim prvenstvima.Od sezone 1998/99. kup nosi naziv Kup Raymonda Saporta po Raimundu Saporti, slavnom španjolskom košarkaškom djelatniku i vodećoj ličnosti FIBA-e.Ovo natjecanje prestaje 2002. zbog sve veće opredijeljenosti klubova ULEB-u i zbog FIBA-ine reorganizacije europskih natjecanja.Nasljednik ovog kupa je današnji FIBA Eurokup koji je započeo u sezoni 2003/04.

Pobjednici i finalisti 

Napomena: Klubovi su napisani uglavnom po svojim tradicionalnim imenima.

Uspješnost klubova u finalima

Uspješnost po državama

Vidi još 
Euroliga
Kup ULEB
FIBA Eurokup
Kup Radivoja Koraća
FIBA Eurokup Challenge

Europska klupska košarkaška natjecanja
Košarkaški kupovi